Seven Days nebo 7 Days může být:
 Seven Days (film) – americký film režiséra Scotta Sidneyho z roku 1925
 Les 7 jours du talion (v angličtině 7 Days) – kanadský film režiséra Daniela Groua z roku 2010
 Seven Days (hra) – divadelní hra Averyho Hopwooda a Mary Roberts Rinehart z roku 1909
 Sedm dní (v originále Seven Days) – americký televizní seriál z let 1998–2001